Брунхарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брунхарт, Артур (род. 1952) — лихтенштейнский историк и политик.
 Брунхарт, Ханс (род. 1945) — лихтенштейнский государственный и политический деятель.